Detta är en lista över de 402 kommunerna i departementet Eure-et-Loir i Frankrike.

Eure-
Kommuner Eure-